Włoszczowa – miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu włoszczowskiego i gminy Włoszczowa
 Włoszczowa – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim
 Włoszczowa – dawna gromada w powiecie włoszczowskim w województwie kieleckim
 Włoszczowa – stacja kolejowa we Włoszczowie, w województwie świętokrzyskim

Zobacz też 
 Włoszczowa Północ